Ва́йсиг или Вы́сока (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Лоза района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится на западной окраине Минакальской пустоши в южной части района Лужицких озёр южнее административного центра коммуны Лоза. Через деревню проходит автомобильная дорога K9220. На юго-западе от деревни находится холм Айхберг (Eichberg, Dubič, 160 м.).

Соседние населённые пункты: на юго-востоке — деревня Германецы и на северо-западе — деревня Шченьца.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Weissag.
С 1938 по 1945 года входила в коммуну Хермсдорф-на-Шпрее, с 1945 по 1948 года — в коммуну Штайниц, с 1948 по 1994 года — в коммуну Хермсдорф-на-Шпрее. С 1994 года входит в современную коммуну Лоза.

19 мая 1813 года около населённого пункта произошло боестолкновение между Барклай-де-Толли русско-прусской армии с передовыми частями армии Нея.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Weissag, 1419
 Weissigke, 1469
 Weißag, 1492
 Wisagk, 1557
 Weyschock, 1569
 Weißigk, 1635
 Weißig, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 154 человека (из них — 153 серболужичанина (99 %)).

Примечания

Литература 
 Weißig/Wysoka und Eichberg bei Weißig. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 128—132.

Ссылки 
 Wysoka, Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Weißig (Wysoka), Официальный сайт коммуны Лоза

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Лоза
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области